Keswick kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Keswick (del av en befolkad plats), Ontario,

Storbritannien 

 Keswick, stad i Cumbria, 
 Keswick, South Norfolk, 
 Keswick, North Norfolk,

USA 

 Keswick, Iowa, ort, Keokuk County, 
 Keswick, Kalifornien, ort, Shasta County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar